Оси́новское се́льское поселе́ние или муниципа́льное образова́ние «Оси́новское» — упразднённое муниципальное образование со статусом сельского поселения в Виноградовском муниципальном районе Архангельской области.

Соответствовало административно-территориальным единицам в Виноградовском районе — Осиновскому, Ваеньгскому и Конецгорскому сельсоветам.

Административный центр — деревня Осиново.

С 4 июля 2021 года упразднено в связи с преобразованием муниципального района в муниципальный округ.

География 
Осиновское сельское поселение находится на правом берегу Северной Двины. По берегу Северной Двины проходит юго-западная граница поселения. На северо-востоке муниципальное образование «Осиновское» граничит с Пинежским районом Архангельской области, на востоке — с Клоновским заказником, на юго-востоке (по реке Верхняя Вареньга) — с Рочегодским сельским поселением, на западе — с Березниковским городским поселением, на севере — с Усть-Ваеньгским сельским поселением.

История 
Муниципальное образование было образовано в 2006 году.

Первоначально, статусом муниципальных образований планировалось наделить три сельских поселения: Ваеньгское (административный центр — поселок Воронцы), Конецгорское (административный центр — деревня Конецгорье), Осиновское (административный центр — деревня Осиново).

В 1926 году территория нынешнего Осиновского поселения относилась к двум волостям Шенкурского уезда: Устьважской и Кургоминской.

Население 
Численность населения Осиновского сельского поселения на 1 января 2020 года — 842 человека.

Состав сельского поселения 

На 01.01.2010 численность населения деревень Осиновского сельского поселения (по данным администрации) составляла: Антоновская — 37 чел., Артюшинская — 31 чел., Верхняя Ваеньга — 27 чел., Воронцы — 309 чел., Гусево — 0 чел., Квахтюга — 136 чел., Конецгорье — 173 чел., Корбала — 5 чел., Кулиги — 55 чел., Молепровод — 1 чел., Моршихинская — 11 чел., Нижняя Ваеньга — 12 чел., Осиново — 532 чел., Прилук — 32 чел., Ростовское — 88 чел., Сафроновская — 11 чел., Селивановская — 55 чел., Сидоровская — 20 чел., Слобода — 74 чел., Тройничевская — 33 чел., Филипповская — 6 чел., Шиленьга — 11 человек.

См. также 
 Клоново
 Ваеньга
 Нондрус
 Ростовская волость
 Список населённых пунктов Виноградовского района Архангельской области
 Административно-территориальное деление Архангельской области

Примечания

Ссылки 
 Областной закон «О статусе и границах территорий муниципальных образований в Архангельской области» 
 Описание границ территорий муниципального образования «Виноградовский муниципальный район» и вновь образованных в его составе муниципальных образований
 Справочник административного деления Архангельской области в 1939—1945 годах. Березниковский (Виноградовский) район: Подчинённые пункты Ваеньгского сельсовета , Подчинённые пункты Клоновского сельсовета , Подчинённые пункты Конецгорского сельсовета , Подчинённые пункты Осиновского сельсовета , Подчинённые пункты Ростовского сельсовета , Подчинённые пункты Шиленьго-Прилуцкого сельсовета

Карты 
 Осиновское сельское поселение на Wikimapia 
 Топографическая карта P-38-39,40. Березник
 Топографическая карта P-38-39,40. Рочегда

Упразднённые сельские поселения Архангельской области
Сельские поселения, упразднённые в 2021 году
Муниципальные образования Виноградовского района Архангельской области